Kjell Johansson kan avse:

Kjell Johansson (bordtennisspelare)
Kjell Johansson (fotbollsspelare)
Kjell Johansson (författare)
Kjell Johansson (förlagsman)
Kjell Johansson (tennisspelare)
Kjell Johansson (politiker)
Kjell A. Johansson, översättare och litteraturkritiker
Kjell E. Johanson, nykterhetsivrare, författare och politiker